Фернандо VI од Шпаније (Мадрид, 23. септембар 1713 - Мадрид, 10. август 1759) је био краљ Шпаније. Био је син Филипа V и Марије Лујзе Савојске.

Породично стабло 

Рођени 1713.
Умрли 1759.
Шпански краљеви
Династија Бурбон